Михаил Поликарпович Карпеев (21 ноября 1922, Якимово, Чебоксарская волость, Чебоксарский уезд, Чувашская АО — 7 июня 2021, Харьков, Украина) — советский военный лётчик, полковник, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945).

Биография

Происхождение 
Михаил Карпеев родился 21 ноября 1922 года в деревне Якимово (ныне — в черте города Чебоксары). В 1940 году окончил десять классов школы № 4, расположенной на улице Ярославской, а также аэроклуб в Чебоксарах.

Военная служба 
В октябре того же года Карпеев был призван на службу в РККА. В августе 1941 года окончил ускоренный курс Свердловской военной авиационной школы пилотов. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Ленинградском, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в боях под Ленинградом, в феврале 1942 года был тяжело ранен.

К маю 1945 года гвардии лейтенант Михаил Карпеев был заместителем командира и одновременно штурманом эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка (1-й гвардейской штурмовой авиадивизии, 1-й воздушной армии, 3-го Белорусского фронта). К тому времени он совершил 310 боевых вылетов на разведку, штурмовку и бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, доставку грузов и осуществление связи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «произведённые 310 боевых вылетов и проявленные при этом мужество, героизм, отвагу и доблесть» гвардии лейтенант Михаил Карпеев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина за номером 55021 и медали «Золотая Звезда» за номером 8727.

После окончания войны Карпеев продолжил службу в Советской армии. В 1946 году он окончил курсы повышения квалификации командиров эскадрилий, в 1952 году — Военно-воздушную академию. С мая того же года Карпеев занимал должность заместителя начальника учебно-лётной подготовки Качинского военного авиационного училища лётчиков, а с мая 1960 года — начальника учебно-лётного отдела Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков. 

В 1962—1966 годах был в специальной командировке в Афганистане. После возвращения Карпеев руководил кафедрой тактики ВВС в Харьковской высшем военном авиационном училище лётчиков.

В апреле 1978 года в звании полковника уволен в запас.

После службы 
Жил в Харькове. С 1979 по 1993 год работал старшим инженером на Харьковском тракторном заводе. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году ему присвоено звание генерал-майора авиации ВС Украины.

Умер 7 июня 2021 года в Харькове. Был последним Героем Советского Союза, жившим на Украине; последним из Героев Советского Союза — уроженцев Чувашской Республики. Похоронен 9 июня на кладбище посёлка Рогань в Харьковской области.

Награды 
 Медаль Героя Советского Союза «Золотая Звезда» 
 Орден Ленина
 Два ордена Красного Знамени, 
 Орден Отечественной войны I степени,
 Орден Александра Невского, 
 Орден Отечественной войны I степени (1985, юбилейный),
 Орден Красной Звезды, 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени;
 Почётный железнодорожник.

 украинский орден Богдана Хмельницкого III степени; 

 медали СССР, РФ и Украины.
 Почётный гражданин Харькова.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Воробьёв В. П., Ефимов Н. В. Герои Советского Союза. Справочник. — СПб., 2010.
 
 Герой Советского Союза Михаил Карпеев. Помнит ли о нём родной город?  // sovch.chuvashia.com

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Преподаватели Качинского лётного училища
Преподаватели вузов Харькова
Почётные граждане Харькова
Военные лётчики СССР
Генерал-майоры (Украина)
Почётные железнодорожники
Долгожители Украины